Horsford kan syfta på:

  Horsford (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Horsford, Norfolk – en ort i Norfolk, England